Іва́нівка — село в Україні, у Городоцькій міській територіальній громаді Городоцького району Хмельницької області. Населення становить 29 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Іванівка 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району